Домниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Домниково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Домниково — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Домниково — деревня в Калининском районе Тверской области.